Татищев, Сергей
 Татищев, Сергей Павлович (1771—1844) — российский генерал-лейтенант.
 Татищев, Сергей Сергеевич (1872—1915) — русский общественный и государственный деятель, Виленский и Саратовский губернатор.
 Татищев, Сергей Спиридонович (1846—1906) — российский дипломат, историк и публицист.